Kamei bezeichnet:
 Kamei, deutscher Automobilzulieferer
 Kamei (Saitama), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Saitama
 Kamei (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Kamei ist der Familienname folgender Personen:
 Akiko Kamei (* 1965), japanische Politikerin
 Eri Kamei (* 1988), japanische Musikerin
 Kamei Fumio (1908–1987), japanischer Regisseur
 Gangmumei Kamei (1939–2017), indischer Historiker und Politiker
 Kamei Hikaru (1909–1986), japanischer Politiker
 Hisaoki Kamei (* 1939), japanischer Politiker
 Ikuo Kamei (1933–2019), japanischer Politiker
 Kamei Katsuichirō (1907–1966), japanischer Schriftsteller
 Kamei Korenori (1557–1612), Daimyō
 Kamei Shiichi (1843–1905), japanischer Maler
 Shizuka Kamei (* 1936), japanischer Politiker und Namensgeber der Kamei-Faktion
 Yoshiyuki Kamei (1936–2006), japanischer Politiker
 Yoshiyuki Kamei (Baseballspieler) (* 1982), japanischer Baseballspieler
 Kamei Zenshō, japanischer Politiker
 Zentarō Kamei (* 1971), japanischer Politiker